Круз Чикита има више значења:

 Круз Чикита (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Чикита (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз Чикита (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Чикита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Чикита (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику